Ритуальная утварь — обрядовая утварь:

 Древнекитайская ритуальная утварь;
 Еврейская ритуальная утварь;
 Церковная утварь православного храма

См.также 
 :Категория:Предметы буддийского культа;
 :Категория:Предметы индуистского культа;
 :Категория:Ритуальные предметы синтоизма;

Примечания